Fascination peut désigner :

Œuvres

Arts Visuels
 Fascination, le nom d'une tournée (expositions) internationale réalisée par l'artiste-peintre René Després, l'artiste contemporain fondateur de l'Extra-réalisme.

Cinéma
 Fascination, un court-métrage français de Gérard Bourgeois, sorti en 1913,
 Fascination, un film américain de Robert Z. Leonard, sorti en 1922,
 Fascination, un film britannique de Miles Mander, sorti en 1931,
 Fascination (), un film américain de Clarence Brown, sorti en 1931,
 Fascination (Glamour), un film américain de William Wyler, sorti en 1934,
 Fascination (), un film argentin de Carlos Schlieper, sorti en 1949,
 Fascination, un film français de Jean Rollin, sorti en 1979,
 Fascination, un film germano-britannique de Klaus Menzel, sorti en 2004.
 Twilight, chapitre I : Fascination () est un film américain réalisé par Catherine Hardwicke sorti en 2008.

Télévision
 Fascination, un documentaire canadien réalisé par Mike Hoolboom en 2006.

Musique
 Fascination, une chanson composée par Dante Pilade Marchetti, paroles de Maurice de Féraudy, créée en 1905
 Fascination, une chanson du groupe Alphabeat
 Fascination, une chanson de David Bowie parue sur l'album Young Americans (1975)

Spectacles
 Fascination, un spectacle du Cirque du Soleil (entre 1992 et 1994).

Jeu vidéo
 Fascination, un jeu vidéo d'aventure édité par Coktel Vision en 1991.

Roman
 Fascination, un roman écrit par Stephenie Meyer paru en 2005 en France.